Tisovec je lahko:

naselje:
Tisovec, naselje v občini Dobrepolje, Slovenija
Tisovec, naselje na Slovaškem
predel Trnovskega gozda oz. planote

vodotok v Sloveniji:
Tisovec , pritok reke Kokre